Una notte da leoni (The Hangover) – film statunitense del 2009
 The Hangover – album di Gilby Clarke del 1997
 The Hangover – album dei Funkoars del 2008
 The Hangover – album di Obie Trice del 2015

Pagine correlate 
 Hangover
 The Hangovers